Il Dimholt è una foresta di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. Letteralmente il termine significa Bosco Oscuro, ed è situato alla base del Monte Invasato, oltre Dunclivo.

È una foresta di pini ed abeti, preceduta da antichi filari di pietre, in mezzo alla quale è visibile un'antica strada che conduce ad un'alta pietra, seguita da una stretta valle, in fondo alla quale si trova la Porta Nera, che conduce ai Sentieri dei Morti. Il Sentiero conduce sotto al Monte Invasato ed è custodito dagli spiriti degli Uomini delle Montagne della Terza Era, che furono condannati a non riposare in pace per non aver adempiuto il loro giuramento di aiutare Isildur contro Sauron.

Il Dimholt fu percorso da Aragorn, Legolas e Gimli, accompagnati dalla Grigia Compagnia, l'8 marzo del 3019 T.E.; essi erano alla cerca degli spiriti degli Uomini maledetti al fine di servirsene nella guerra contro Sauron, così da permettere loro di ripagare il debito contratto con Isildur.

Voci correlate 
 Dunclivo
 Monte Invasato
 Sentieri dei Morti

Foreste della Terra di Mezzo